Beethoven ist der Familienname folgender Personen:

 Johann van Beethoven (1740–1792), Vater des Komponisten Ludwig van Beethoven, deutscher Sänger (Tenor)
 Johanna van Beethoven (1786–1869), Schwägerin des Komponisten Ludwig van Beethoven 
 Karl van Beethoven (1806–1858), Neffe von Ludwig van Beethoven
 Ludwig van Beethoven (Sänger) (1712–1773), Großvater des Komponisten, deutscher Sänger (Tenor/Bass), Kapellmeister in Bonn 
 Ludwig van Beethoven (1770–1827), deutscher Komponist der Wiener Klassik
 Maria Magdalena van Beethoven (1746–1787), Mutter von Ludwig van Beethoven

Beethoven ist der Name folgender Personen:

 Beethoven Javier (1947–2017), uruguayischer Fußballspieler und -trainer

Beethoven bezeichnet:

 (1815) Beethoven, Asteroid
 Beethoven (Merkurkrater), Einschlagkrater auf dem Planeten Merkur
 Beethoven (1909), französischer Biografiekurzfilm
 Beethoven (1927), österreichische Stummfilmbiografie
 Beethoven – Die ganze Wahrheit, französisch-deutscher Spielfilm von Paul Morrissey
 Beethoven, Originaltitel des Familienfilms Ein Hund namens Beethoven (1991)
 Louis van Beethoven (Film) – deutsch-tschechischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2020 von Nikolaus Stein von Kamienski mit Tobias Moretti in der Titelrolle
 Beethoven (Schiff, 1927), ein früheres Fahrgastschiff

Siehe auch:

 Beethoven-Halbinsel in der Antarktis